Эрико Вериссимо (; 17 декабря 1905, Крус-Алта, Риу-Гранди-ду-Сул — 28 ноября 1975, Порту-Алегри, Риу-Гранди-ду-Сул) — бразильский писатель-фантаст, мемуарист.

Биография 
Сын Себастьяна Вериссимо да Фонсека и Абегай Лопес Вериссимо. Его родители были состоятельны, но затем отец обанкротился, и юный Эрико был вынужден бросить школу и искать работу. Был владельцем аптеки в Крус Алта, но не преуспел. В 1930 переехал в Порту-Алегри и решил стать писателем. С 1931 секретарь, а с 1933 редактор журнала «Revista do Globo». В 1931 женился на Мафалде Волпе, у них родился сын Луис Фернандо, также ставший впоследствии писателем, и дочь Кларисса. Дебютировал в 1932 сборником рассказов «Fantoches» («Марионетки»), в 1933 вышел первый роман «Кларисса», имевший большой успех. В 1943 семья переехала в США, где Вериссимо преподавал в Калифорнийском университете в Беркли до 1945. В 1953-56 был директором Департамента по культуре Организации Американских Государств в Вашингтоне. Лучшим его произведением считается трилогия «O Tempo e o Vento» («Время и ветер», 1949-61). В 1965 вышел роман «Господин посол», в котором критикуется латиноамериканская политика. В романе «Происшествие в Антаресе» (1971), написанном в манере «магического реализма», рассказана фантастическая история о мертвецах, восставших из-за забастовки могильщиков и вернувшихся домой.

Умер от сердечного приступа в 1975, не успев закончить второй том автобиографии.

Сочинения

Романы 
 Clarissa (1933)
 Um Lugar ao Sol (1936)
 Música ao Longe (1936)
 Olhai os Lírios do Campo (1938)
 Saga (1940)
 O Resto É Silêncio (1943)
 O Tempo e o Vento
 O continente (1949)
 O retrato (1951)
 O arquipélago (1961)
 O Senhor Embaixador (1965)
 O prisioneiro (1967)
 Incidente em Antares (1971)

Публикации на русском языке 
 Господин посол (роман) — М, «Прогресс», 1969.
 Пленник (роман) — М, «Художественная литература», 1981.
 Происшествие в Антаресе (роман) — Журнал «Иностранная литература», № 11, 12, 1973.
 Руки моего сына (рассказ) — Журнал «Иностранная литература», № 4, 2021.

Экранизации 
 2013 — «Время и ветер» (Бразилия, реж. Жайме Монжардин)
 2014 — «Приключения красного самолетика» (мультфильм, Бразилия, режиссеры Жозе Мойа и Федерико Пинто)

Примечания

Литература 
 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — с. 210

Ссылки 
 http://www.ims.com.br/ims/explore/artista/erico-verissimo/perfil 
 http://guiadoestudante.abril.com.br/ О романе "Время и ветер" 
 http://www.elfikurten.com.br/ Интервью с Э. Верисиму 
 Эрику Верисиму и его нф роман "Viagem à Aurora do Mundo" на сайте https://www.goodreads.com

Мемуаристы Бразилии
португальские писатели
Писатели Бразилии
Писатели-фантасты Бразилии
Почётные граждане городов Бразилии